Magersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Magersdorf (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Magersdorf (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Magersdorf (Unterbodnitz), Ortsteil der Gemeinde Unterbodnitz, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

 Magersdorf (Gemeinde Hollabrunn), Katastralgemeinde von Hollabrunn, Niederösterreich
 Magersdorf (Gemeinden St. Andrä, Wolfsberg), Ortsteil von Sankt Andrä und Wolfsberg, Kärnten